Нисбет () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1873—1937) — британский теннисист, финалист чемпионата США (1897) и Уимблдонского турнира (1896, 1898—1900) в парах.
 Нисбет, Грэм (род. 1957) — британский велогонщик, бронзовый медалист чемпионата Великобритании по трековым велогонкам в скрэтче (1979).
 Нисбет, Гэри — британский игрок в боулз, чемпион Шотландии (2011) и Британских островов (2012) в тройках.
  (Джон Десмонд Нисбет; 1921—2004) — игрок в австралийский футбол, игрок Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Сент-Килда».
 Нисбет, Джейн (род. 1988) — британская легкоатлетка, серебряная медалистка чемпионата Великобритании по лёгкой атлетике в помещениях в прыжках в высоту (2014).
  (ок. 1609—1687) — шотландский юрист, лорд-адвокат (1664—1677).
 Нисбет, Дэниел (род. 1990) — австралийский гольфист, победитель Открытого чемпионата Новой Зеландии (2018).
 Нисбет, Кевин (род. 1997) — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Хиберниан» (2021).
  (1793—1882) — британский политик, член Палаты общин (1856—1859).
 Нисбет, Роберт Хогг (1879—1961) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
  (1900—1986) — британский гребец, победитель Королевской регаты Хенли (1927) и серебряный медалист Олимпийских игр (1928) в двойках.
 Нисбет, Роберт Александр (1913—1996) — американский социолог.
  (1804—1877) — британский политик, член Палаты общин (1827—1832, 1835, 1837—1857), Канцлер герцогства Ланкастерского (1852).
  (1925—2013) — британский классицист, член Британской академии (с 1967), обладатель медали Кеньона (1997).
  (род. 1968) — британский футболист, игрок Высшего дивизиона Футбольной лиги Шотландии в составе клуба «Рейнджерс».
  (род. 1955) — багамский виндсёрфер, участник Олимпийских игр (1984).
  (1916—1963) — американский баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной лиги в составе клуба «Ошкош Олл-Старз» (1941, 1942).
  (1747—1822) — британский политик, член Палаты общин (1777—1780, 1790—1800).
  — новозеландский борец, бронзовый медалист Игр Британской империи и Содружества наций в весе до 52 кг (1962).
  (1902—1969) — британский химик, член Эдинбургского королевского общества (с 1940).
  (1803—1871) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1839—1841).

См. также